Карл Майер (, , Грац, Австрия — , Лондон) — немецкий писатель и сценарист австрийского происхождения.

Биография 
Карл Майер родился 20 ноября 1894 года в Граце в еврейской семье безуспешного предпринимателя. В 16 лет стал сиротой, после того как его отец, проиграв крупную сумму, покончил жизнь самоубийством. Чтобы прокормить младших братьев, Карлу пришлось выполнять случайные работы. Он был уличным торговцем, певцом в хоре, рисовальщиком и статистом в театре, а позднее актёром провинциальной сцены.

В 1919 году, будучи драматургом «Резиденцтеатра» в Берлине, познакомился с бывшим офицером и чешским писателем Гансом Яновицем. Вместе они написали сценарий фильма «Кабинет доктора Калигари».

После экспрессионистского фильма «Генуине» (1920) отошел от «калигаризма» и работал над сценариями камерных фильмов и реалистических драм в мещанской среде. Написал сценарии фильмов Фридриха Вильгельма Мурнау «Последний человек» (1924) и «Восход солнца» (1927).
По его сценариям поставлено более двадцати фильмов.

В 1933 году после прихода к власти национал-социалистов эмигрировал сначала во Францию, а в 1935 году — в Англию. Умер от рака.

Фильмография

Сценарист 
 1920 — Кабинет доктора Калигари (совместно с Гансом Яновицем)
 1920 — Генуине
 1924 — Последний человек
 1927 — Восход солнца

Литература 
 Michael Omasta, Brigitte Mayr, Christian Cargnelli (eds.): Carl Mayer: Ein Script von ihm war schon ein Film (A Script by Carl Mayer Was Already a Film), Vienna: Synema, 2003, ISBN 3-901644-10-5 (German/English)

Писатели-экспрессионисты
Умершие от рака
Похороненные на Хайгейтском кладбище
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии